Sofim () — компания по производству двигателей, первоначально производившая дизельные двигатели для Fiat, Saviem (Renault) и Alfa Romeo, была основана 13 Сентября 1974 года. В 1981 году была приобретена компанией Iveco. Завод по производству расположен в Фодже на юге Италии, а сейчас это Fiat Powertrain Technologies крупнейший двигательный завод, занимающий площадь примерно 540,000 м².

В 1977 году была представлена линейка дизельных двигателей 8140: 2.0 литровые (1,995 куб.см) четырёхцилиндровые 65 л. с. (48 кВт) и 2.4 литровые (2,445 куб.см) четырёхцилиндровые 72 л. с. (53 кВт). Данные двигатели использовались на легких коммерческих автомобилях Saviem SG2, OM Grinta и Fiat Daily (Iveco Daily). Данные двигатели также устанавливались на модели Fiat 131 и Fiat 132.

Сегодня, легкие грузовики Fiat Ducato III и Iveco Daily используют двигатели Sofim объёмом 2.3 л., выдающие 96-116 л. с. (71-85 кВт) и 3.0 л., выдающие 120—166 л. с. (88-122 кВт). Iveco также устанавливает эти двигатели на Fuso, азиатской дочерней компании Daimler, а также устанавливает 3.0 л. двигатели на свои легковесные автомобили.

Некоторые двигатели от SOFIM и их использование

См. также 
 Iveco
 JTD двигатели

Примечания 

Alfa Romeo
Fiat
Renault
Компании, основанные в 1974 году
Iveco
Производители автокомплектующих